Shorty – cortometraggio del 1914 diretto da Ashley Miller
Shorty – cortometraggio del 2000 diretto da Jon Chang
Shorty – film del 2003 diretto da Daniel F. Doyle e Michael Furno